Chicken Little steht für:
 Chicken Little (1943), US-amerikanischer Animationskurzfilm von Clyde Geronimi für Disney (1943)
 Originaltitel von Himmel und Huhn, US-amerikanischer Animationsfilm von Mark Dindal, 46. abendfüllender Trickfilm von Disney (2005)
 Chicken Little (Computerspiel), Computerspiel von Avalanche Software (2005)